A Páduai Szent Antal-templom a következő, Páduai Szent Antal tiszteletére épített templomokat jelöli:

A történelmi Magyarország területén
 Aradi Páduai Szent Antal-katedrális, Arad
 Páduai Szent Antal ferences templom, Bacsfa
 Páduai Szent Antal-plébániatemplom, Baja
 Szent Antal-templom, Balástya
 Páduai Szent Antal-társszékesegyház, Békéscsaba
 Páduai Szent Antal-plébániatemplom, Budapest II. kerülete, Pasarét
 Páduai Szent Antal-plébániatemplom, Budapest XIV. kerülete, Bosnyák tér
 Szent Antal-kápolna, Csíksomlyó
 Páduai Szent Antal-templom, Ecser
 Minorita templom, Eger
 Páduai Szent Antal-templom, Makó–Bogárzó
 Szent Antal-templom, Nagybánya
 Páduai Szent Antal-templom, Óbecse
 Páduai Szent Antal-templom, Röszke
 Páduai Szent Antal-plébániatemplom, Vértestolna
 Páduai Szent Antal-templom, Zenta

Máshol
 Szent Antal-templom, Aguascalientes, Mexikó
 Szent Antal-templom, Cali, Kolumbia
 Szent Antal-bazilika, Padova, Olaszország
 Páduai Szent Antal-plébániatemplom, Tučepi, Horvátország